Destouches eller des Touches är ett efternamn som burits av bland andra:

 André Cardinal Destouches (1672–1749), fransk kompositör  
 Charles Sochet des Touches (1722–1794), fransk militär  
 Franz Seraph Destouches (1772–1844), tysk kompositör
 Louis-Camus Destouches (1668–1728), fransk militär 
 Louis-Ferdinand Destouches (1894–1961), fransk författare
 Paul-Émile Destouches (1794–1874), fransk målare
 Philippe Néricault Destouches (1680–1754), fransk dramatiker